El Torneig de Quebec 2017, oficialment conegut com a Coupe Banque Nationale 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de setembre de 2017 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La tennista belga Alison Van Uytvanck va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. La hongaresa Tímea Babos va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017